Кузьменко Андрій

Відомі носії
 Кузьменко Андрій Вікторович (1968—2015) — український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту «Скрябін»
 Кузьменко Андрій Михайлович ( 1961) — український дипломат.